Финал Кубка Нидерландов по футболу 1917 — девятнадцатый официальный финальный матч Кубка Нидерландов по футболу. Данный поединок венчал розыгрыш сезона 1916/17 и состоялся 27 мая 1917 года на стадионе клуба «Блау-Вит» в Амстердаме. В решающем противостоянии сошлись клубы «Аякс» (Амстердам) и  (Велзен). Победителями в этой встрече стали футболисты из Амстердама, разгромившие своих оппонентов со счётом 5:0.

Путь к финалу

«Аякс»

ВСВ

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
Вр — вратарь; Защ — центральный защитник; ПЗ — полузащитник; Нап — нападающий.

Источники

Литература 
 

1917
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Футбол в Европе в 1917 году
Спорт в Нидерландах в 1917 году
События 27 мая
Май 1917 года
Спортивные соревнования в Амстердаме